Michal Doležal může být:
 Michal Doležal (1969) (* 1969), český a československý fotbalista
 Michal Doležal (1977) (* 1977), český fotbalista
 Michal Doležal (fotograf) (* 1954), český fotograf
 Michal Doležal (skokan) (* 1978), český skokan na lyžích